Osoby o tym nazwisku:
 Ann Dowd – amerykańska aktorka
 Michael Dowd – amerykański przedstawiciel progresywnego chrześcijaństwa, autor książek oraz eko-teolog
 Thomas Dowd – katolicki duchowny 
 Tom Dowd – amerykański inżynier dźwięku